Sven Bring kan syfta på flera personer, bland andra:

 Sven Lagerbring (1707–1787), historieprofessor vid Lunds universitet
 Sven Libert Bring (1826–1910), teologiprofessor vid Lunds universitet